Ardeer Golf Course is een golfbaan in Stevenston in Schotland. De golfbaan heeft 18 holes.

Geschiedenis
Ardeer Golf Course werd aangelegd in 1880 bij Sandyhills in Stevenston en had toen 9 holes. De golfbaan werd verplaatst op 8 april 1905 naar Ardeer in Stevenston. Van de oude golfbaan is nu alleen het rode zandstenen clubhuis nog over. Destijds lag Ardeer Golf Course op de grond van ICI. De meeste leden van de golfbaan waren ook werknemers van ICI.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden drie holes van Ardeer Golf Course omgebouwd tot een station voor ballonnen voor ballonversperringen. Na de oorlog werden de drie holes heraangelegd.

In het begin van de jaren 60 wilde ICI uitbreiden en zij kozen voor de golfbaan als grond voor de nieuwe fabriek. Ardeer Golf Course moest alweer worden verplaatst en werd uiteindelijk in 1965 verplaatst naar Lochend. De baan had toen nog steeds 9 holes. Na 1965 werd Ardeer Golf Course vaker uitgebreid.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland